Соревнования в беге на 10 000 метров у мужчин на Олимпийских играх 1996 года в Атланте прошли 29 июля 1996 года на Олимпийском стадионе.

Медалисты

Финал 

DNF — не смог закончить дистанцию.

Ссылки 
 Результаты 

бег на 10 000 метров (мужчины)
М